Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – 9. edycja Superpucharu Polski, zorganizowana przez Polską Ligę Siatkówki (PLS) 20 października 2021 w hali „Globus” w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyły dwie drużyny klubowe: mistrz Polski sezonu 2020/2021 –  i zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 – .

Zwycięzcą meczu został Jastrzębski Węgiel, który tym samym zdobył Superpuchar Polski po raz pierwszy w historii, a najlepszym zawodnikiem spotkania (MVP) wybrano Tomasza Fornala (gracza Jastrzębskiego Węgla).

W tym samym dniu i miejscu odbył się również mecz o Superpuchar Polski kobiet, w którym wicemistrz Polski sezonu 2020/2021 – Developres Bello Dolina Rzeszów, pokonał mistrza i zdobywcę Pucharu Polski w sezonie 2020/2021 – Grupę Azoty Chemika Police.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Wyjściowe ustawienie drużyn

Zobacz też 
 PlusLiga (2020/2021)
 PlusLiga (2021/2022)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2020/2021)
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn (2021/2022)

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn
2021 w piłce siatkowej
2021 w polskim sporcie